Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Washington 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Barbara Potter e Sharon Walsh che hanno battuto in finale Leslie Allen e Anne White 6-1, 6-7, 6-2.

Teste di serie 

 Joanne Russell /  Pam Shriver (primo turno)
 Anne Hobbs /  Wendy Turnbull (primo turno)

 Barbara Potter /  Sharon Walsh (Campionesse)
 Lea Antonoplis /  Barbara Jordan (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Washington 1984